Pleasant Valley (Alasca)
Pleasant Valley (Missouri)
Pleasant Valley (Nevada)
Pleasant Valley (Texas)
Pleasant Valley (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos